

Personnalités 

 Arundhati Ghose (1939-2016), diplomate indienne ;
 Aurobindo Ghose (1872-1950), philosophe, poète, écrivain, yogi et indépendantiste indien ;
 Goutam Ghose (né en 1950), réalisateur indien.